IJzer (element), metaal, een scheikundig element met symbool Fe
 Gietijzer
 Smeedijzer
 Serumijzer, ijzerverbindingen die voorkomen in bloed
 IJzer (voeding), noodzakelijk onderdeel van voeding
 IJzer (metrostation), metrostation in Brussel
 IJzer (rivier), Belgische rivier die in de Noordzee uitmondt
 IJzer (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij in Utrecht
 Soera Het IJzer, een passage in de Koran

Zie ook 
 Isotopen van ijzer, vormen van ijzer met onderling verschillende atoomkernen
 Staal (legering), ten onrechte vaak ijzer genoemd